Leichum ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Leichum (1842–1906), deutscher Genremaler, Lithograph und Kunstlehrer
 Wilhelm Leichum (1911–1941), deutscher Leichtathlet